Јадранска лига у кошарци 2005/06. je 5. сезона регионалне кошаркашке Јадранске лиге. Због спонзорског уговора са компанијом Гудјир лига се од оснивања званично назива Гудјир лига. Ове сезоне је учествовало 5 тимова из Србије и Црне Горе, 4 из Словеније, 3 из Хрватске и 2 из Босне и Херцеговине.

Клубови у сезони 2005/06.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Завршни турнир осморице (Фајнал ејт) 
Завршни турнир осморице за сезону 2005/06. одржан је од 20. до 23. априла 2006. у Дворани Мирза Делибашић у Сарајеву. На њему су учествовали Партизан, Црвена звезда, ФМП Железник, Хемофарм и Војводина Србијагас из Србије и Црне Горе, Цибона и Задар из Хрватске, као и Босна АСА БХТ из Босне и Херцеговине.

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Статистички најбољи играчи

Поени

Скокови

Асистенције

МВП рангирање

Најкориснији играчи кола

Клубови Гудјир лиге у европским такмичењима

Спољашње везе 

 Званичан сајт Јадранске лиге на енглеском

Сезоне Јадранске лиге у кошарци
Кошарка у 2005.
Кошарка у 2006.